Bissy est le patronyme ou un élément du patronyme de plusieurs personnalités françaises :
Jacques-François Bissy (1756-1831), conventionnel ;

Frédéric de Bissy (1768-1803), astronome qui participa à l'expédition Baudin ;

Henri-Pons de Thiard de Bissy (1657-1737), cardinal, évêque de Toul puis de Meaux ;
Claude de Thiard de Bissy (1721-1810), militaire et académicien ;
Henri de Thiard de Bissy (1722-1794), militaire et homme de lettres ;
 Auxonne-Théodore Thiard de Bissy (1770-1854), militaire puis homme politique ;
Stéphane de Bissy  (1891-1976), aviateur français ;
Monique de Bissy  (1923-2009), résistante française (fille du précédent);

Bissy est également un toponyme ou un élément de toponyme de plusieurs lieux habités de France :
Bissy, ancienne commune française, aujourd'hui intégrée à Chambéry ;
Bissy-la-Mâconnaise, commune de Saône-et-Loire ;
Bissy-sous-Uxelles, dans le même département ;
Bissy-sur-Fley, également en Saône-et-Loire, où se trouve le Château de Bissy-sur-Fley ;

Le Groupe Campus de Bissy, est un groupe de campus universitaires implanté à Bordeaux, Grenoble, Montpellier et Toulouse ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme